Bödiker ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bödiker (1835–1893), deutscher Jurist und Politiker (Zentrumspartei)
 Johann Bödiker (1641–1695), deutscher Pädagoge und Autor
 Otto Bödiker (1881–1920), preußischer Landrat 
 Rudolf Bödiker (1887–1945), preußischer Landrat
 Tonio Bödiker (1843–1907), preußischer Staatsmann, Geheimer Oberregierungsrat und erster Präsident des Reichsversicherungsamtes

Siehe auch:

 Bodeck
 Bodecker
 Bödecker
 Bödicker